Aalst (Bélgica) — município belga
 Aalst (Zaltbommel) — cidade dos Países Baixos
 Aalst (Buren) — vila dos Países Baixos

Desambiguação
Desambiguações de topônimos